Nava puede referirse a:

Término geográfico
Nava (orografía), accidente del terreno.
Nava (geomorfología) o torca, estructura geomorfológica.

Lugares
 Nava, concejo del Principado de Asturias, España.
 La Nava, municipio de la provincia de Huelva, España.
 Nava, ciudad de Coahuila de México.
 Praderas de Nava, una zona montañosa en el concejo asturiano homónimo.
 Nava del Rey,  municipio de la provincia de Valladolid, España.
 Nava de la Asunción, municipio de la provincia de Segovia, España.

Otros
 Asociación Vexilológica Norteamericana (N.A.V.A. - North American Vexillological Association).
 Festividad de Nuestra Señora de Nava, virgen de la localidad de Fuentelcésped (provincia de Burgos).
 Nava (apellido)